Модестов, Василий:
 Модестов, Василий Иванович  (1839—1907) — русский историк, филолог, публицист и переводчик.
 Модестов, Василий Корнилович (1895—1969) — советский врач, профессор, Заслуженный врач РСФСР.